Формула Татта — Бержа — теоретико-графовая формула, определяющая размер наибольшего паросочетания в графе. Является обобщением теоремы Татта о паросочетаниях; установлена и доказана .

Теорема утверждает, что размер наибольшего паросочетания в графе  равен:

 ,
где  — число связных компонент графа , имеющих нечётное число вершин.

Объяснение 
Интуитивно ясно, что для любого подмножества вершин  единственным способом полностью покрыть компоненту  с нечётным числом вершин — это выбрать в паросочетание ребро, соединяющее одну из вершин  с . Если в компоненте с нечётным числом вершин такого ребра в паросочетании нет, часть паросочетания покроет вершины компоненты, но, поскольку число вершин нечётно, по меньшей мере одна вершина останется непокрытой. Таким образом, если некоторое подмножество вершин  имеет малый размер, но при его удалении создаётся большое число нечётных компонент, то останется много непокрытых паросочетанием вершин, из чего следует, что и паросочетание будет малым. Это рассуждение можно сделать строгим, если принять во внимание, что размер наибольшего паросочетания не превосходит значения, которое даёт формула Татта — Бержа.

Формула показывает, что данное ограничение является единственным препятствием для получения большего паросочетания — размер оптимального паросочетания определяется подмножеством , имеющим наибольшую разность между числом нечётных компонент вне  и вершинами внутри . То есть всегда существует точное подмножество , удаление которого создаёт правильное число нечётных компонент, удовлетворяющих формуле. Один из способов получить такое множество  — выбрать любое наибольшее паросочетание  и включить в  вершины, которые либо не покрыты паросочетанием , либо могут быть достигнуты из непокрытой вершины чередующейся цепью, которая завершается ребром из паросочетания. Определив  как множество вершин, которые соединяются паросочетанием  с вершинами из , получается, что никакие две вершины из  не могут быть смежны, в противном случае можно соединить две непокрытые вершины альтернирующим путём, что противоречит максимальности . Любой сосед вершины  из  должен принадлежать , в противном случае мы можем расширить альтернирующий путь к  на пару рёбер к соседям, что приводит к тому, что соседи становятся частью . Таким образом, в , любая вершина  образует компоненту из одной вершины, то есть имеет нечётное число вершин. Не может быть других нечётных компонент, поскольку все другие вершины остаются покрытыми паросочетанием после удаления .

Связь с теоремой Татта 
Теорема Татта о паросочетаниях описывает графы с совершенными паросочетаниями как графы, для которых удаление любого подмножества  вершин создаёт максимум  нечётных компонент. (Подмножество , которое содержит по меньшей мере  нечётных компонент, может быть всегда найдено в виде пустого множества). В этом случае по формуле Татта — Бержа размер паросочетания равен /2. То есть наибольшее паросочетание является совершенным и теорема Татта может быть получена как следствие формулы Татта — Бержа, а саму формулу можно рассматривать как обобщение теоремы Татта.

Примечания

Литература 
  Репринт Dover Publications, 2001.

Ссылки 
 
 

Теоремы дискретной математики
Паросочетания